Koritna (Dubrava)
 Koritna (Semeljci)